Osoby o tym nazwisku:
 Janina Stępińska – polska kardiolog
 Urszula Stępińska – polska gimnastyczka, olimpijka